Malinovo désigne :
en , (le nom étant écrit Малиново) :
Malinovo, village de l'obchtina de Sevlievo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Malinovo, village de l'obchtina de Lovetch, situé dans l'oblast de Lovetch.
en  :
 Malinovo, un village du district de Senec.